Рысев — русская фамилия.

Известные носители:
 Рысев, Денис Юрьевич (род. 1986) — российский хоккеист с мячом, чемпион мира.
 Рысев, Михаил Степанович (1881 — после 1917) — городской староста, депутат IV Государственной думы от Тобольской губернии (1912—1917).
 Рысев, Олег Викторович (род. 1970) — российский спортсмен, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов.

См. также 
 Рысин
 Рысево